Люа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Орлеана, 14 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 582 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1495,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Люан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр